«Квир-лев» (), также «Голубой лев», — специальная награда Венецианского кинофестиваля, вручаемая с 2007 года лучшим фильмам, посвященным теме гомосексуальности и квир-культуры.

История создания 
В 2003 году президент ассоциации CinemArte Даниэль Касагранде по просьбе журнала Venezia News взял интервью у директора Венецианского кинофестиваля Моритца де Хаделна. В ходе интервью Касагранде поинтересовался у Де Хаделна, будет ли Венецианский кинофестиваль приветствовать создание специального приза за произведения с гомосексуальной тематикой, как это уже было сделано на Берлинском кинофестивале 20 лет назад (премия Тедди). Несмотря на положительный ответ, в связи со сменой директора кинофестиваля, произошедшей на следующий год, проект долгое время не был реализован. Тем не менее, новый директор кинофестиваля Марко Мюллер объявил об учреждении нового приза в 2007 году.

Даниэль Касагранде, стоящий у истоков кинопремии «Квир-лев», ежегодно принимает участие в работе жюри кинофестиваля в качестве координатора. В 2008 году жюри возглавлял известный итальянский режиссёр Тинто Брасс.

Лауреаты 

В 2007 году специальная премия досталась фильму «Сыщик» режиссёра Кеннета Брана. А в 2009 году специальный Квир-лев «За жизненные достижения» достался режиссёру Энгу Ли.

Приз 
Картина-призёр выбирается из всего спектра представленных на фестивале фильмов (как конкурсных, так и вне конкурса).

Призом кинопремии является золотая пластина с изображением венецианского льва, крылья которого украшены радужными флагами — международным символом ЛГБТ-движения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Венецианский кинофестиваль
ЛГБТ-кинопремии
Кинопремии Италии